Эрни Питерсе (; род. 4 июля 1938, Пероуз-Белвилль, ЮАР)- один из ведущих гонщиков Формулы-1 из Южной Африки 60-х годов, чемпион Южно-африканской Формулы-1 1962 года. Участвовал в трёх Гран-при ЮАР с  по  годы на собственном Lotus 21. Лучшего для себя результата добился в первом же гран-при, финишировав десятым. Также участвовал в незачётных гонках Формулы-1, лучший результат — 5 место в Гран-при Наталя 1962 года.

Результаты в Формуле-1 

|-

|-
!
! Частная  заявка
! Lotus 21
! Coventry-Climax  FPF 1,5 L4
! 

||

|-
!
! Lawson  Organisation
! Lotus 21
! Coventry-Climax  FPF 1,5 L4
! 

|-
!
! Lawson  Organisation
! Lotus 21
! Coventry-Climax  FPF 1,5 L4
! 

|}

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся 4 июля
Родившиеся в 1938 году
Родившиеся в Западно-Капской провинции
Умершие 31 мая
Умершие в 2012 году
Умершие в Карлсруэ
Пилоты Формулы-1 из ЮАР
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков